Mechanisme (techniek) - een constructie van onderling beweegbaar aan elkaar verbonden delen.
Mechaniek (piano) - de onderdelen van een piano die ervoor zorgen dat wanneer een pianist toetsen indrukt, de hamers tegen de snaren slaan. 
Mechanisme (filosofie) - het idee dat aan alle natuurlijke fenomenen een waarneembare, fysieke verklaring ten grondslag ligt.
Mechanisme (biologie) - de structuur van een deel van een organisme.